Sergueï Bodrov (1948-), réalisateur, scénariste et producteur soviétique puis russe ;
 Sergueï Bodrov (1971-2002), acteur soviétique puis russe, fils du précédent.